Bradley ima več pomenov:

Ljudje 
 Bradley (priimek)

Vozila 
 Družina pehotnih bojnih vozil Bradley
 M2 Bradley
 M3 Bradley
 Bradley Stinger Fighting Vehicle
 M7 Bradley Fire Support Team

Kraji 
 Kanada
 Bradley, Bruce County, Ontario
 Bradley, Chatham-Kent, Ontario
 Bradley, Quebec
 Bradley Corner, New Brunswick
 Bradley Creek, British Columbia
 Bradley Creek, Ontario
 Bradley's Cove, Newfoundland and Labrador
 Anglija
 Bradley, Cheshire
 Bradley, Derbyshire
 Bradley, Gloucestershire
 Bradley, Hampshire
 Bradley, Lincolnshire
 Bradley, North Yorkshire
 Bradley, Staffordshire
 Bradley, West Midlands
 Bradley, West Yorkshire, near Huddersfield
 Bradley Cross, Somerset
 Bradley Fold, Greater Manchester
 Bradley Green, Cheshire
 Bradley Green, Gloucestershire
 Bradley Green, Somerset
 Bradley Green, Warwickshire
 Bradley Green, Worcestershire
 Bradley in the Moors, Staffordshire
 Bradley Mills, West Yorkshire
 Bradley Mount, Cheshire
 Bradley Stoke, Gloucestershire
 ZDA
 Bradley, Arkansas
 Bradley, Kalifornija
 Bradley, Illinois
 Bradley, Maine
 Bradley, Michigan
 Bradley, Oklahoma
 Bradley, Južna Karolina
 Bradley, Južna Dakota
 Bradley, Zahodna Virginija
 Bradley, Wisconsin
 Bradley Beach, New Jersey
 Bradley County, Tennessee

Drugo 
 Omar N. Bradley - Nagrada za duh neodvisnosti - nagrada
 2383 Bradley - asteroid